Villamanín kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villamanín (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Villamanín (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar